La type 92 est une mitrailleuse lourde de la  mondiale.

Caractéristiques

Pays : Japon
Calibre : 7,7 mm
Poids : 27,67 kg
Longueur du canon : 74,9 cm
450 coups par minute
Magasin de 30 cartouches.

Mitrailleuse
Arme de la Seconde Guerre mondiale